Argentína
Castelli partido, partido (körzet) Argentínában a Buenos Aires tartományban

 Olaszország
Castelli, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Teramo megyében
Castelli Calepio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében